Conceicionensi – abitanti di Conceição da Barra de Minas
Conceicionensi – abitanti di Conceição do Mato Dentro
Conceicionensi – abitanti di Conceição do Rio Verde
Conceicionensi – abitanti di Conceição do Tocantins